Girnus ist der Familienname folgender Personen:

 Klaus Girnus (* 1963), deutscher Künstler
 Wilhelm Girnus (1906–1985), deutscher Publizist und Herausgeber, Literaturwissenschaftler, Staatssekretär für das Hoch- und Fachschulwesen der DDR  
 Wolfgang Girnus (* 1949), deutscher Wissenschaftshistoriker